Cystodermella — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 2002 року.

Класифікація 
До роду Cystodermella відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Harmaja, H. 2002. Amylolepiota, Clavicybe and Cystodermella, new genera of Agaricales. Karstenia. 42(2):39-48 - P.43

Роди грибів
Печерицеві